Cette page contient les pages d'homonymie de De Bruyne, Debruyne et Debruynne.

De Bruyne est un nom de famille néerlandophone qui renvoie à une personne aux cheveux bruns. C'est également un dérivé de l'anthroponyme germanique . C'est un patronyme courant aux Pays-Bas ( en 2007) et en Belgique flamande. 

Il existe plusieurs variantes :
 , De Bruine, 
 , De Bruijne, 
 , , ,
 De Brun, De Brune, De Brunne,
 Broen, de Broen.

Équivalent 
 Français :

Patronyme 

 Alfred De Bruyne, (Fred De Bruyne), (1930-1994), coureur cycliste belge ;
 Charlotte De Bruyne (née en 1990), actrice belge ;
 Edgard De Bruyne (1898-1959), philosophe et homme politique belge ;
 Hector De Bruyne (1917-1995), personnalité politique belge ;
 Kris De Bruyne (1950-2021), chanteur belge et flamand ;
 Kevin De Bruyne (né en 1991), footballeur belge ;
 Norman de Bruyne (1904-1997), ingénieur aéronautique, scientifique et industriel britannique.

 Jean Debruynne (1925-2006), un prêtre et poète français.

Référence 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand